Ахау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мёдлинг.  Население составляет 1185 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 11,87 км². Официальный код  —  3 17 01.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Бруннер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 4 места.
 Партия BLA занимает 4 места.
 Партия FA занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Нижней Австрии